Meade County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Meade County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Meade County (Kansas) – okres státu Kansas
 Meade County (Kentucky) – okres státu Kentucky